Långforsen kan syfta på:

Långforsen, Västmanland - en sjö i Sala kommun i Västmanland
Långforsen, Vanda å –  en fors i Vanda å mellan städerna Helsingfors och Vanda
Långforsen (Järleån) – en fors i Järleåns naturreservat
Långforsen (Vindelälven) – en fors i Vindelälven i Vännäs kommun i Västerbotten
Långforsen (vattenkraftverk) – ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk, beläget i Långan nära Landön i Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtland